Livka (njem. Lockenhaus), grad u austrijskoj saveznoj državi Gradišće
 Livka, uvala na otoku Šolti